Wachtelberg ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Wachtelberg (Jahnsdorf) (467,8 m), bei Jahnsdorf/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen
 Wachtelberg (Langenstriegis) (407,8 m), bei Langenstriegis (Frankenberg/Sa.), Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Wachtelberg (Euba) (402,1 m), bei Euba, kreisfreies Chemnitz, Sachsen
 Wachtelberg (Wöllmisse) (399,2 m), in der Wöllmisse nahe Wöllnitz, kreisfreies Jena, Thüringen
 Wachtelberg (Obernaundorf) (369,2 m), bei Obernaundorf (Rabenau), Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Wachtelberg (Dehnitz) (145,0 m), bei Dehnitz (Wurzen), Landkreis Leipzig, Sachsen; siehe Bismarckturm (Wurzen)
 Wachtelberg (Oehna) (100,6 m), bei Niedergörsdorf, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Wachtelberg (Phöben) (84 m), in Phöben (Werder), Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Werderaner Wachtelberg (60 m), im Alt-Stadtgebiet von Werder, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Wachtelberg (Hennickendorf) (55,4 m), in Hennickendorf (Rüdersdorf), Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg; siehe Wachtelturm